Bouchet puede referirse a: 

 Bouchet, comuna francesa situada en Drôme.
 José Bouchet, pintor hispano-argentino.
 Una de las denominaciones del Cabernet Franc.